Montagne oder Montagné ist die Bezeichnung folgender geographischer Objekte:

in Frankreich:
 Montagné (Erdre), Nebenfluss des Erdre
 Montagne (Gironde), Gemeinde im Département Gironde
 Montagne (Isère), Gemeinde im Département Isère
 La Montagne (Haute-Saône), Gemeinde im Département Haute-Saône
 La Montagne (Loire-Atlantique), Gemeinde im Département Loire-Atlantique
 Montagne-Fayel, Gemeinde im Département Somme

in Italien:
 Montagne (Trentino), ehemalige italienische Gemeinde

Montagne oder Montagné ist der Familienname folgender Personen:
 Camille Montagne (1784–1866), französischer Militär-Arzt und Biologe (Bryologie und Mykologie)
 Édouard Montagne (1830–1899), französischer Librettist und Autor 
 Gilbert Montagné (* 1951), französischer Sänger
 Maurice Gourdault-Montagne (* 1953), französischer Botschafter in Deutschland, Japan und im Vereinigten Königreich
 Prosper Montagné (1865–1948), französischer Koch und Kochbuchautor

Montagne oder La Montagne steht ferner für:
 La Montagne (Zeitung), französische Tageszeitung
 La Montagne (Lied), französisches Chanson mit Text und Melodie von Jean Ferrat
 Name der „Bergpartei“ mehrerer französischer Revolutionen

Siehe auch:
 Lamontagne
 Montagna